Алекса́ндр Ве́тров:
 
 Ветров, Александр Егорович (род. 1952) — художник, Заслуженный художник России.
 Ветров, Александр Николаевич (род. 1961) — солист балета Большого театра, народный артист России (1994).